Виктор Петрович Дронников (18 августа 1940, Жилина, Орловская область — 24 августа 2008, Орёл) — русский поэт.

Биография 
Родился в 1940 году в деревне Жилино Орловского района Орловской области. Отец погиб на фронте. Окончив среднюю школу, несколько лет работал слесарем на заводе «Промприбор», затем в отделе писем газеты «Орловский комсомолец». Заочно учился в Литинституте, который окончил с отличием в 1970 году. Член СП СССР с 1973. Секретарь правления Союза писателей России (с 2003).

Заслуги 
 Творчество Виктора Дронникова удостоено включения в Хрестоматию писателей XX века
 Член-корреспондент Академии российской словесности (2007)
 Секретарь Правления Союза писателей России (с 2003 года)

Премии 
 Литературная премия Союза писателей России (1991)
 Всероссийская литературная премия им. А. А. Фета (1995)
 Литературная премия им. Пушкина «За лучшее отображение современности» (1999)
 Всероссийская литературная премия им. Ф. И. Тютчева «Русский путь» (2001)
 Лауреат Всероссийского Форума «Общественное признание» (2001) - протокол № 8 от 5.09.2001
 Всероссийская литературная премия «Вешние воды» (2003)
 Победитель Первого международного конкурса «Золотое перо» (2004)
 Премия Центрального федерального округа в номинации «За произведения художественной литературы» (2004)

Книги 

 «Облака над селом»: Стихи. — М.: Молодая гвардия, 1972.
 «Светотень»: Стихи. — Тула: Приокское кн. изд-во, 1975.
 «За туманом — иней»: Стихи. — Тула: Приокское кн. изд-во, 1979.
 «Яблоня» Стихи. — М.: Современник, 1980.
 «Дозорный свет»: Стихи. — Тула: Приокское кн. изд-во, 1985.
 «Осенняя дубрава»: Стихи. — Тула: Приокское кн. изд-во, 1990.
 «Строгая печаль»: Стихи. — М.: РБП, 1993.
 «В пречистом сияньи»: Стихи. — Орёл: Вешние воды, 1993.
 «Путь невозвратный»: Стихи. — Орёл: Вешние воды, 1996.
 «Складень»: Стихи. Критика. — Орёл: Вешние воды, 2000.
 «На птичьих кругах»: Стихи. — Орёл: Вешние воды, 2001.
 «Под знаком Орла»: Избранные стихи. — Орёл: Вешние воды, 2009.

Известные ученики 
 Рыжкин, Геннадий Витальевич
 Серова, Людмила Дмитриевна

Ссылки 
 Официальный сайт поэта
 Под знаком Орла Электронная книга Виктора Дронникова «Под знаком Орла» на официальном сайте издательства «Вешние воды»
 Новая литература
 Некролог («Орловская правда»)
 Некролог (Литературная газета)

Русские поэты
Деятели культуры Орловской области
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького